Artigo (jornalismo) — matéria ou texto sobre algum assunto, em geral com posição bem determinada
 Artigo científico — apresentação de um resultado de uma pesquisa científica
 Artigo (gramática) — palavra que se antepõe ao substantivo, e determina o gênero e o número do mesmo, no primeiro caso podendo ser masculino ou feminino, e quanto ao segundo, pode acontecer de ser singular ou plural. 
 Parte de uma lei
 Verbete

Desambiguação